USS este un acronim care se poate referi la

 USS  United States Ship, prefixul navelor de război ale Statelor Unite ale Americii
 USS  United Seamen's Service
 USS  United States Senate, Senatul Statelor Unite ale Americii
 USS  United States Steel Corporation, principalul producător de oțel al SUA
 USS  USA Swimming, anterior United States Swimming, federație de natație a înotului de performanță din Statele Unite
 USS  Universities Superannuation Scheme, o schemă de pensionare din Marea Britanie
 USS  UNIX System Services, un component al z/OS

Acronime de trei litere